Il termine Marsala può assumere vari significati, tra cui:

Architettura
Castello di Marsala, castello medievale
Idroscalo di Marsala Stagnone, idroscalo militare italiano

Comunicazioni
Maršala Pokryškina, stazione della Metropolitana di Novosibirsk

Cronaca
Mostro di Marsala, vicenda giudiziaria italiana

Enologia
Marsala, vino siciliano
Marsala vergine, vino siciliano

Geografia
Marsala, città italiana
Marsala, città fantasma in California

Nautica
Città di Marsala, motonave passeggeri italiana
Marsala, esploratore della Regia Marina italiana

Sport
Kup Maršala Tita, competizione calcistica jugoslava
Pallacanestro Marsala, squadra di basket della città di Marsala
Sport Club Marsala 1912, squadra calcistica della città di Marsala

Storia
Sbarco a Marsala, effettuato da Garibaldi durante la spedizione dei Mille